Sezona Formule 1 2006 je bila sedeminpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 12. marca 2006 z dirko za Veliko nagrado Bahrajna, končala pa 22. oktobra 2006 z osemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Brazilije. Dirkaški naslov je osvojil Španec Fernando Alonso, moštvenega pa Renault.

Sezono je tudi zaznamovala upokojitev sedemkratnega svetovnega prvaka, Michaela Schumacherja, ki je jo napovedal po zmagi na Veliki nagradi Italije in je pred tem sprožala številna ugibanja in govorice tako v medijih, kot tudi med ljubitelji tega športa.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2006.

Porocilo
Sezona v formuli 1 2006 je zaznamovala veliko spremembo v moci motorjev: FIA je namrec uvedla 8 valjne motorje za vse, potem ko je bilo ze dolgo let dirkanje z 10 valjnimi. To naj bi opravili zaradi varnostnih razlogov.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

(*) Michael Schumacher ni končal Velike nagrade Madžarske, vendar je bil vseeno uvrščen na osmo mesto, ker je zaključil več krogov kot tisti za njim.

Moštva

Opombe 
 Toyota je na prvih šestih dirkah dirkala z različico dirkalnika Toyota TF106 (Velika nagrada Bahrajna do Velike nagrada Španije), nato pa z novo različico dirkalnika Toyota TF106B od Velike nagrade Monaka naprej.
 Moštvo Super Aguri je dirkalo na prvih enajstih dirkah sezone z nadgrajeno različico dirkalnika Arrows A23 iz leta 2002, SA05. Velika nagrada Nemčije je bila prva dirka na kateri je japonsko moštvo uporabilo novo različico dirkalnika, SA06.
 Dirkališče Circuit de Valencia je izrazilo željo, da bi gostilo dirko za Veliko nagrado (drugo dirko v Španiji).
 Po dvajsetih letih je bila letošnja Velika nagrada Japonske zadnja na dirkališču Suzuka International Racing Course. Za sezono 2007, je Velika nagrada Japonske predvidena na prenovljenem Toyotinem dirkališču Fuji Speedway, ki je že gostilo dirki za Veliko nagrado v sezonah  in . Po uradni potrditvi so se v medijih pojavile špekulacije, da bi lahko Hondino dirkališče v Suzuki gostilo dirko za Veliko nagrado Pacifika.

Sklici

Zunanje povezave 

2006
2006 v športu